Воскобойников, Николай:

 Воскобойников, Николай Иванович (1803 — после 1846) — учёный, горный инженер, геолог, один из основоположников нефтедобычи на Апшеронском полуострове.
 Воскобойников, Николай Николаевич (1836—1882) — публицист, критик.